Organització per a Estudis Tropicals, consorci universitari internacional per a l'estudi dels àmbits tropicals, amb seu a Costa Rica
 Occupational English Test, examen internacional de nivell de llengua anglesa orientat al sector de l'assistència sanitària